Bistum Formosa bezeichnet
 das Bistum Formosa (Argentinien)
 das Bistum Formosa (Brasilien)